Serafinowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Leokadia Serafinowicz (1915–2007), polnische Schauspielerin und Puppenspielerin
 Leszek Józef Serafinowicz, bekannt als Jan Lechoń (1899–1956), polnischer Schriftsteller
 Peter Serafinowicz (* 1972), britischer Schauspieler